Bessel ist der Familienname von:

 Bessel, westfälisches Adelsgeschlecht
 Bernhard Bessel (1814–1868), ostwestfälischer Landrat und Mitglied des Konstituierenden Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Carl Wilhelm von Bessel (1727–1800), preußischer Kammerbeamter
 Ehmi Bessel (1904–1988), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Erich Bessel-Hagen (1898–1946), Professor für Mathematik und Mathematikgeschichte in Bonn 
 Ernst Bessel (1906–1989), deutscher Politiker (SPD), nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter
 Ernst Bessel Hagen (1851–1923), deutscher Angewandter Physiker und Experimentalphysiker
 Franz Bessel (1825–1883), deutscher Hochschullehrer
 Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846), deutscher Astronom, Mathematiker und Geodät
 Fritz Karl Bessel-Hagen (1856–1945), deutscher Chirurg
 Gottfried Bessel (1672–1749), Abt von Göttweig
 Heinrich Bessel (1603–1671), Kanzler des Fürstentums Minden
 Herbert Bessel (1921–2013), deutscher Maler und Bildhauer
 Johann Friedrich Bessel (1755–1833),  deutscher Theaterschauspieler
 Ludwig Bessel (1790–1848), deutscher Jurist   
 Nilz Bessel (* 1985), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Otto Bessel (1815–1892), deutscher evangelischer Pfarrer und Superintendent   
 Richard Bessel (* 1948), britischer Historiker
 Rudolf von Bessel (1810–1894), preußischer Generalleutnant
 Theodor Ludwig Bessel (1790–1848), deutscher Verwaltungsjurist, Präsident des Landgerichts Saarbrücken, Konsistorialpräsident in Königsberg
 Willy Bessel (1830–1864), deutscher Historiker   

Bessel bezeichnet auch:
 (1552) Bessel, Asteroid
 Bessel (Mondkrater)
 Bessel-Ellipsoid, Referenzellipsoid für Europa
 Bessel-Filter, Frequenzfilter
 Bessel-Funktionen, Lösungen der Bessel'schen Differentialgleichung
 Besselsche Ungleichung
 Besselsche Elemente
 Bessel-Epoche
 Bessel-Punkt
 Besselpark, Park im Berliner Ortsteil Kreuzberg im Straßenkarree Besselstraße, Friedrichstraße und Enckestraße
 Bessel-Strahl
 Bessel-Verfahren zur Bestimmung der Brennweite
 Vermessungseinheit Mercator/Bessel
 Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis
 Friedrich–Wilhelm–Bessel–Institut

Siehe auch :Kategorie:Friedrich Wilhelm Bessel als Namensgeber.